James Henry Tavernier (ur. 31 października 1991 w Bradford) – angielski piłkarz, występujący na pozycji prawego obrońcy w szkockim klubie Rangers F.C.

Osiągnięcia 
Rotherham United F.C.

 Play-offy EFL League One: 2014

Bristol City F.C.

 Football League Trophy: 2014/2015
 Mistrzostwo EFL League One: 2014/2015

Rangers F.C.

 Mistrzostwo Scottish Premiership: 2020/2021
 Mistrzostwo Scottish Championship: 2015/2016
 Puchar Scottish Challenge Cup: 2015/2016
 Finalista Scottish Cup: 2015/2016
 Finalista Scottish League Cup: 2019/2020

Indywidualne

 Piłkarz Roku PFA Scotland Players (Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy w Szkocji): 2020/2021
 Drużyna Roku PFA Scotland (Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy w Szkocji): Scottish Championship 2015/2016
 Scottish Championship: Piłkarz miesiąca (sierpień 2015)
 Scottish Premiership: Piłkarz miesiąca (wrzesień 2020 i listopad 2020)
 Scottish Professional Football League (Szkocka Zawodowa Liga Piłkarska): Gol sezonu 2015/2016
 Jedenastka Roku PFA Scotland (Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy w Szkocji): 2017/2018 Scottish Premiership, 2018/2019 Scottish Premiership, 2020/2021 Scottish Premiership

Statystyki kariery 
Stan na 8 maja 2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Angielscy piłkarze
Piłkarze Newcastle United F.C.
Piłkarze Sheffield Wednesday F.C.
Piłkarze Wigan Athletic F.C.
Piłkarze Bristol City F.C.
Piłkarze Rangers F.C.
Królowie strzelców Pucharu UEFA i Ligi Europy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Bradford